Akira Matsunaga ist der Name folgender Personen:

* Matsunaga Akira (Fußballspieler, 1914) (1914–1943), japanischer Fußballspieler
 Akira Matsunaga (Fußballspieler, 1948) (* 1948), japanischer Fußballspieler